Johann Gittermann ist der Name folgender Personen:
* Johann Christian Hermann Gittermann (1768–1834), evangelisch-lutherischer Geistlicher, Schriftsteller, Kirchenlieddichter und Doktor der Philosophie
 Johann Carl Gittermann (1816–1892), Politiker, Theologe, Lehrer und Schulrektor, Vorkämpfer der deutschen Einheit
 Johann Wilhelm Gittermann (1792–1831), Arzt und königlicher Hofmedikus in Emden